Castellet bezeichnet
 mehrere französische Gemeinden:
 Castellet im Département Vaucluse, siehe Castellet (Vaucluse)
 Castellet-lès-Sausses im Département Alpes-de-Haute-Provence 
 Le Castellet im Département Alpes-de-Haute-Provence, siehe Le Castellet (Alpes-de-Haute-Provence)
 Le Castellet im Département Var, siehe Le Castellet (Var)
 die spanische Gemeinde Castellet i la Gornal in der Provinz Barcelona.
 die Rennstrecke Circuit Paul Ricard, die auch unter dem Namen Le Castellet bekannt ist
 den Flughafen Aéroport International du Castellet

Castellet ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Queralt Castellet (* 1989), spanische Snowboarderin